Glane kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Glâne, distrikt, 
 Glâne (vattendrag i Schweiz),